Limosino () – antica regione francese;
 Dialetto limosino – dialetto della lingua occitana parlato nel Limosino;
 Lingua limosina – espressione con cui si designava la lingua catalana fino al XIX secolo.

Pagine correlate 
Limousine (disambigua)